Черінь — площина в печі

Прізвище 
 Ганна Черінь (1924—2016) — українська поетеса, письменниця і літературний критик на еміграції.

Див. також 
 Черен